Le mot plat peut être employé comme :
 adjectif, pour qualifier une surface dépourvue de relief (exemple : un terrain plat, une surface plate, un écran plat)
 nom commun (masculin).
 En cuisine, un plat est une pièce de vaisselle plus ou moins creuse dans laquelle on sert les mets et qui peut parfois servir à les cuire. 
 Le plat est, par métonymie, le récipient et son contenu ; par exemple : « un plat de pommes de terre ».
 Le plat unique est une préparation où la viande et les légumes sont mélangés, souvent cuits ensemble, et que l'on sert sans entrée, comme seul mets d'un repas.
 Le plat de résistance est le mets principal et le plus nourrissant du repas.
 Le plat du jour est le mets proposé par un traiteur ou dans un restaurant, en dehors de la carte, et qui change chaque jour.
 Le plat peut être une spécialité culinaire ; par exemple : « Nous allons déguster mon plat préféré. »
 Le plat est le nom donné à l'équipe de matelots désignés pour prendre leur repas ensemble.
 Le plat à barbe est, en coiffure, le récipient creux, ovale, échancré d'un côté, que les barbiers plaçaient sous le menton des clients.
 Les plats, en reliure, sont les pièces (le plus souvent en carton) formant la plus grande partie de la couverture d'un livre.
 Lors d'un plongeon, « faire un plat » signifie mal se recevoir (généralement sur le thorax ou l'abdomen) à la surface de l'eau.

Patronymes 
Jetze Plat (1991-), paratriathlète néerlandais.

Toponymes 
 Le Plat est le nom d'un lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers.
 Plats est également le nom d'une commune française de l'Ardèche.
Rivière aux Plats, un affluent du golfe du Saint-Laurent, coulant dans L'Île-d'Anticosti, dans la MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec, Canada.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme